Celrà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Celrà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Celrà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar